Publius Licinius Crassus is de naam van de volgende personen:
 Publius Licinius Crassus Iunianus
 Publius Licinius Crassus Dives (consul in 205 v.Chr.)
 Publius Licinius Crassus (consul in 171 v.Chr.), Romeins politicus
 Publius Licinius Crassus Dives Mucianus (- 130 v.Chr.), consul in 131 v.Chr.
 Publius Licinius Crassus (consul in 97 v.Chr.) (- 87 v.Chr.), Romeins politicus, consul in 97 v.Chr.
 Publius Licinius Crassus Dives (praetor in 57 v.Chr.)
 Publius Licinius Crassus (zoon van Triumvir) (- 53 v.Chr.), Romeins legerleider
 Publius Licinius Crassus Dives (consul in 205 v.Chr.) (ca. 240 v.Chr. – 183 v.Chr.), Romeins politicus, pontifex maximus, censor en consul

Gens Licinia